Schulzendorf bezeichnet Orte in Deutschland:

 Schulzendorf, Gemeinde im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg
 Schulzendorf (Sonnenberg), Ortsteil der Gemeinde Sonnenberg im Landkreis Oberhavel in Brandenburg
 Bahnhof Schulzendorf (Oberhavel), ein dort gelegener Bahnhof der Kleinbahn Gransee–Neuglobsow, 1969 stillgelegt 
 Schulzendorf (Wriezen), Ortsteil der Stadt Wriezen im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg
 Bahnhof Schulzendorf (b Bad Freienwalde), ein dort gelegener Bahnhof an der Wriezener Bahn, 1998 stillgelegt 
 Berlin-Schulzendorf, Ortslage Schulzendorf im Reinickendorfer Ortsteil Heiligensee in Berlin

Siehe auch
 Groß Schulzendorf, Ortsteil von Ludwigsfelde
 Klein Schulzendorf, Ortsteil von Trebbin
 Schultzendorff